Вешович ( и ) — сербская и черногорская фамилия. Известные носители:
 Вешович, Марко (род. 1991) — черногорский футболист
 Вешович, Мильян Вуков (1820—1886) — черногорский воевода